El Masters de Madrid 2014, oficialment coneguda com a Mutua Madrid Open 2014 és una competició tennística professional jugada sobre terra batuda. És la 13a edició del torneig formant part de les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina i la cinquena en categoria femenina pertanyent als Premier Tournaments de la WTA. Es va celebrar entre el 2 i l'11 de maig del 2014 a la Caja Mágica de Madrid, Espanya.

El tennista balear Rafael Nadal va guanyar el 27è títol de categoria Masters de la seva carrera, el tennista amb més títols d'aquesta categoria. Aquest el fou el quart títol de Nadal a Madrid, el tennista amb més títols en aquest torneig (2005, 2010 i 2013). La tennista russa Maria Xaràpova va guanyar el segon títol de l'any i va seguir imbatuda sobre terra batuda. La parella masculina formada pel canadenc Daniel Nestor i el serbi Nenad Zimonjić van guanyar el 26è títol com a parella, segon a Madrid i segon de la temporada. La parella femenina formada per les italianes Sara Errani i Roberta Vinci van guanyar el tercer títol de l'any i segon a Madrid.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014